O Campeonato Carioca de Basquete de 1948 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da BasketRio

1948
Esporte no Brasil em 1948
1948 no basquetebol